

Filmes
 Addicted (2002) – filme sul-coreano
 Possession (2009) – remake estadunidense do filme sul-coreano
 Addicted (2014) – filme estadunidense

Canções 

 Addicted (canção de P.O.D.)

 Addicted (canção de Simple Plan)

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema